James W. Black (1924–2010) – szkocki farmaceuta, laureat Nobla
 James Monroe Black (ur. 1959) – amerykański aktor
 James R. Black (ur. 1962) – amerykański aktor i futbolista

Zobacz też 
 James Black Groome